Lolland steht für:

 Lolland, eine dänische Insel
 Lolland Kommune, Kommune auf der gleichnamigen Insel

 Lolland (Schiff, 1955), zwischen Svendborg und Rudkøbing eingesetzte Fähre, siehe Fährverbindung Svendborg–Rudkøbing#Lolland
 Lolland (Schiff, 2011), zwischen Spodsbjerg und Tårs eingesetzte Fähre, siehe Sietas Typ 185#Samsø